Элкевая — река в Быстринском районе Камчатского края России. Длина реки 21 км.

Берёт истоки в распадке между сопками Солнечная, Купол и безымянной вершиной (1207 м.) горной системы Срединного хребта. Протекает в северо-западном направлении, впадает в реку Копылье слева на расстоянии 4 км от её устья. Главный приток — Озёрный.

Название вероятно произошло от эвенского Элкэн — «домашний олень».

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код водного объекта — 19080000212120000030157.

Примечания 

Реки Быстринского района
Бассейн Ичи (реки, впадающей в Охотское море)